Museu da Cerveja (Blumenau)
Museu da Cerveja (Lisboa)
Museu da Cerveja e Oktoberfest
Museu francônio da cerveja de Bamberg

Desambiguações de museus